DW:
 DreamWorks
 Deutsche Welle — вещательная организация Германии
 Dreamweaver
 Drum Workshop — американский производитель ударных музыкальных инструментов